Per Džida si può intendere:
Džida, fiume che scorre in Russia.
Džida, insediamento di tipo urbano della Russia, situato nella Repubblica di Buriazia.